Winklmann steht für:

 Winklmann (Rudelzhausen), Gemeindeteil der Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, Regierungsbezirk Oberbayern
 Tina Winklmann (* 1980), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)